Shimada kan syfta på:

 Shimada, Shizuoka - stad i Shizuoka prefektur, Japan

 Bin Shimada - japansk röstskådespelare
 Kurt Shimada - amerikansk e-sport-spelare 
 Yoko Shimada - japansk skådespelare

 Shimada (hår) - frisyr